Brancolini – cognome italiano
 Fausto Brancolini – calciatore italiano